Марадона () — испанская фамилия.

Известные носители 
 Марадона, Диего Армандо (1960—2020) — аргентинский футболист, играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего.
 Марадона, Рауль (род. 1966) — аргентинский футболист, нападающий. Брат Диего Марадоны.
 Марадона, Уго (1969—2021) — аргентинский футболист, полузащитник. Брат Диего Марадоны.
 Сафаров, Марадона (род. 1994) — узбекистанский футболист, нападающий.

Другие значения 
 «Марадона» — документальный фильм Эмира Кустурицы о знаменитом аргентинском футболисте.

См. также 
 «Диего Армандо Марадона» — стадион в Буэнос-Айресе (Аргентина).
 «Диего Армандо Марадона» — стадион в Неаполе (Италия).